Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад аль-Истахри (до 908 — после 951) — арабский географ.

Биография 
Родом из Истахра (5 км от Персеполя). Путешествовал по Ирану, посетил ряд стран Средней, Южной и Западной Азии.

Около 930—933 годов составил по-арабски сочинение о географии «Книга путей и стран» («Китаб аль-масалик ва-ль-мамалик»). Оно представляет собой сборник географических карт с пояснительными записками. Эта работа оказала влияние на труды многих арабских и персидских географов. Ок. 951/952 года Истахри лично встречался с другим выдающимся арабским географом и путешественником — Ибн Хаукалем и разрешил ему исправить и дополнить свою книгу.

Труды 
 «Сувар ал-акалим» («Изображения климатов (или „областей“)»).
 «Книга путей и стран»

Примечания

Литература 
 И. Ю. Крачковский Арабская географическая литература. В кн.: И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. IV, М. — Л., 1957, стр. 194—198.
 
 Издания и исследования об Истахри: «The oriental geography of Ebn-Haukal» (Л., 1880; перевёл Ousely с персидского перевода, ошибочно приписанного Ибн-Хаукалю).

Ссылки 
 
 Ал-Истахри. Книга путей и стран // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. М. Институт Востоковедения. 1939   
 Ал-Истахри. Книга путей и стран // Материалы по истории киргизов и Киргизии. М. 1973    
 Ал-Истахри. Книга путей и стран // Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары. Т. 1. Арабские источники VII—X вв. М.-Л. АН СССР. 1960.   
 Ал-Истахри. Книга путей и стран // Хрестоматия по истории Халифата. М. МГУ. 1968.   

Арабские географы